Zasięg efektywny - według starej szkoły marketingu i reklamy - procent grupy celowej, który zetknął się z przekazem reklamowym przynajmniej z efektywną częstotliwością.

Efektywna częstotliwość jest to zakładana minimalna liczba kontaktów z przekazem reklamowym, o którym twierdzi się, że jest skuteczny do realizacji celów kampanii reklamowej.

Zobacz też 
 dom mediowy
 reklama

!